Bullacris är ett släkte av insekter. Bullacris ingår i familjen Pneumoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Bullacris